Gor kan syfta på:

 Gor (mytologi) – en son till Torre i mordisk mytologi

Geografi

Spanien 

 Gor (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Gor (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar